Хармелін — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Йосеф Хармелін (1922—1994) — ізраїльський діяч спецслужб, дипломат.
 Хармелін Юрій Аркадійович (1954—2020) — радянський і молдавський театральний режисер і педагог, засновник і головний режисер кишинівського театру «З вулиці Троянд» (1978—2020).

Єврейські прізвища